Гусєв — місто в Росії, центр Гусєвського району Калінінградської області.

Гусєв () — російське прізвище:

 Гусєв Анатолій Олексійович (1960) — радянський співак, виконавець музики бароко, маестро оперного співу професор техніки співу.
 Гусєв Андрій Євгенович (1952) — російський письменник і журналіст.
 Гусєв Андрій Федорович (1958) — російський актор.
 Гусєв Валерій Вікторович (1970) — український футболіст, півзахисник.
 Гусєв Віктор Євгенович (1918—2002) — російський фольклорист, етнограф.
 Гусєв Віктор Михайлович (1909 — 1944) — російський письменник.
 Гусєв Володимир Віталійович (1982) — російський хокеїст.
 Гусєв Володимир Михайлович (1933) — радянський актор.
 Гусєв Володимир Олексійович (1927) — «мер» Києва (1968—1979).
 Гусєв Геннадій Олександрович (1948—?) — радянський футболіст.
 Гусєв Ігор Іванович (1946—2019) — український піаніст, композитор-імпровізатор.
 Гусєв Ігор Михайлович (1970) — український художник.
 Гусєв Матвій Матвійович (1826—1866) — російський астроном, один з піонерів астрофізики
 Гусєв Микита Андрійович (1992) — російський хокеїст.
 Гусєв Олег Анатолійович (1983) — український футболіст, півзахисник.
 Гусєв Олександр Михайлович (1912—1994) — радянський метеоролог і альпініст.
 Гусєв Ролан Олександрович (1977) — російський футболіст, півзахисник.
 Гусєв Сергій Володимирович (1975) — російський хокеїст.
 Гусєв Сергій Євгенійович (1967) — український футболіст, нападник.
 Гусєв Сергій Іванович:
 Гусєв Сергій Іванович (1874—1933) — більшовицький державний і партійний діяч.
 Гусєв Сергій Іванович (1918—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Гусєв Федір Тарасович (1905—1987) — радянський дипломат.
 Гусєв Юрій Веніамінович (1979) — український громадський діяч, екс-заступник Міністра оборони України (2014—2016).

Див. також 
 Гусєва

Російські прізвища